Мардж Пирси (; ) — американская писательница, поэтесса, феминистка и общественная активистка, произведения которой относят к классике феминистской литературы и феминистской научной фантастики в частности.

Биография 
Родилась 31 марта 1936 года в городе Детройт, Мичиган, США. Дочь Роберта Пирси (по национальности валлийца) и Берты Бернис Буннин Пирсе (еврейки русско-литовского происхождения). Своим становлением как поэтессы многим обязана матери, которая приучила ее к наблюдательности. Бабушка Мардж воспитывала внучку в иудейской вере и рассказывала много семейных историй. Длительная болезненность в подростковом возрасте приучила Мардж к чтению. Она, в частности, любила читать сестер Бронте, Дороти Ли Сэйерс, Эрнеста Хемингуэя, Уолта Уитмена, Карла Маркса и Зигмунда Фрейда.

После окончания средней школы, получила стипендию на обучение в Мичиганском университете, выиграв премию «Гопвуд» за свои стихи. Получила степень магистра в Северо-Западном университете. К концу 1960-х уже дважды была замужем. В этот период жизни стала страстной поборницей гражданских прав и выступала против войны. Входила, в частности, в движения «Новых левых», включая «Студенты за демократическое общество», но, заметив, что мужчины там доминировали, переключилась на движения, которые отстаивали права женщин. В 1977 году стала участницей организации «Женский институт за свободу прессы».

Дебютировала как поэтесса в 1968 году, выпустив первый сборник стихов «Разбивая лагерь» (). Первый ее роман увидел свет в 1969 году и имел название «Быстро идти на дно» ().

В 1982 году вступила в брак.

Творчество 
Мардж Пирси — автор более чем семнадцати сборников поэзии, среди которых «Луна — всегда женщина» (, 1980 года, считается классикой феминистской литературы) и «Искусство благословения дня» (, 1999 года).

Также она написала пятнадцать романов, одну пьесу «Последний белый класс» () в соавторстве с Ирой Вудом, сборник эссе «Пестрые кубики для стеганного одеяла» ()), одну не художественную книгу и том мемуаров.

Романы и поэзия Пирсе сосредоточены на феминистической и социальной тематике. В 1993 году научно-фантастический роман «Стеклянное тело» (, в США произведение известный как «Он, она, оно») принес писательнице Премию Артура Кларка.

События романов «Город тьмы» () и «Город света» () происходят во времена Великой французской революции, а в таких романах как «Люди лета» () и «Страстное желание женщин» () описываются события наших дней. Все ее книги сосредоточены на жизни женщин.

Роман «Женщина на краю времени» () сочетает рассказ о путешествии во времени с вопросами социальной справедливости, феминизма и отношение к людям с нарушениями психики. Произведение считается классикой феминистской литературы и жанра утопии и изображает мир с разрушенной окружающей средой, где доминируют мегаполисы с футуристической версии интернета. Пирси также использует элементы еврейского мистицизма и легенду о Големе, но ключевым элементом рассказа является попытки главной героини вернуть опеку над своим сыном.

Повествование в романах Пирси ведутся от имени многих персонажей. Часто писательница использует повествование от первого и третьего лица. В частности, в историческом романе о Второй мировой войне «Уйдя в солдаты» () описывается жизнь девяти главных персонажей в США, Европе и Азии. Например, дневник французской девушки Жаклин Леви-Монот в романе ведется от первого лица, но после того, как она попадает в плен к нацистам, повествование начинает вестись от третьего лица.

Библиография

Романы 
 Going Down Fast, 1969 
 Dance The Eagle To Sleep, 1970 
 Small Changes, 1973 
 Woman on the Edge of Time, 1976
 The High Cost of Living, 1978
 Vida, 1980 
 Braided Lives, 1982 
 Fly Away Home, 1985 
 Gone To Soldiers, 1988
 Summer People, 1989 
 He, She And It (aka Body of Glass), 1991 
 The Longings of Women, 1994 
 City of Reckoning, City of Light, 1996 
 Storm Tide, 1998 (с Ира Вудом) 
 Three Women, 1999 
 The Third Child, 2003 
 Sex Wars, 2005

Рассказы 
 The Cost of Lunch, Etc., 2014

Сборники поэзии 
 Breaking Camp, 1968 
 Hard Loving, 1969
 «Barbie Doll», 1973
 4-Telling, 1971
 To Be of Use, 1973
 Living in the Open, 1976 
 The Twelve-Spoked Wheel Flashing, 1978 
 The Moon is Always Female, 1980 
 Circles on the Water, Selected Poems, 1982 
 Stone, Paper, Knife, 1983 
 My mother’s Body, 1985
 Available Light, 1988 
 Early Ripening: American women’s Poetry Now (ed.), 1988; 1993 
 What are Big Girls Made Of, 1997
 Early Grrrl, 1999
 The Art of Blessing the Day: Poems With a Jewish Theme, 1999 
 Colours Passing Through Us, 2003 
 The Hunger Moon: New and Selected Poems, 1980—2010, 2012 
 Made in Detroit, 2015

Примечания

Литература 
 Cucinella, Catherine, ed. Contemporary American women poets: an A-to-Z guide. Greenwood Publishing Group, 2002.
 Anderson, Gary L., and Kathryn Herr G., eds. Encyclopedia of activism and social justice. Sage Publications, 2007.

Ссылки 

Деятели феминизма США
Писательницы-фантасты
Поэты США
Писатели фэнтези США
Википедия:Статьи с источниками из Викиданных
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Мичиганского университета
Родившиеся в 1936 году
Родившиеся 31 марта